Ridgewood (New Jersey), 
Ridgewood (Western Australia), 
Ridgewood (Ontario), 
Ridgewood (East Sussex), 
Ridgewood (Queens),